

Codici 
 UUU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manumu (Papua Nuova Guinea)

Chimica 
 Uuu – simbolo chimico provvisorio dell'unununio, successivamente ribattezzato roentgenio

Biologia molecolare
UUU – codone a triplo uracile che codifica la fenilalanina

Altri progetti